

Sigle 
 Board on Geographic Names – istituzione geografica statunitense

Codici 
 bgn – codice ISO 639-3 della lingua baluchi occidentale
 BGN – codice valutario ISO 4217 del Nuovo Lev bulgaro, valuta della Bulgaria